Castelli dalla famiglia nobiliare Trecchi

Castello Trecchi di Maleo
Castello Trecchi di Castelverde